Selhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Pientia Selhorst (1914–2001), deutsche Missionsschwester
 Stephan Selhorst (1913–1976), deutscher Kunsthistoriker